

Любешинек — село в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Любешинек — село в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства